2005/06 was het 95ste seizoen van de Oostenrijkse voetbalcompetitie en werd gewonnen door FK Austria Wien.

1. Bundesliga 
De T-Mobile Bundesliga bestond uit tien clubs die vier keer tegen elkaar speelden gedurende het seizoen. Austria Wien werd voor de 23ste keer landskampioen. De vorige kampioen (Rapid) moest zich tevreden stellen met de vijfde plaats. Nieuwkomer SV Ried dat uit de tweede klasse kwam werd vierde, de beste klassering ooit voor de club. Austria en Red Bull Salzburg plaatsten zich voor de voorrondes van de Champions League. SV Pasching en bekerfinalist SV Mattersburg plaatsten zich voor de UEFA Cup, Ried voor de Intertoto Cup.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
|12.07.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Red Bull Salzburg || 3:1
|-
| 13.07.2005 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 2:3
|-
| 13.07.2005 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC Pasching || 0:0
|-
| 13.07.2005 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Wacker Tirol || 0:0
|-
| 13.07.2005 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Austria Wien || 1:2
|-
! colspan=5| Speelronde 2
|-
|19.07.2005 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Rapid Wien || 0:3
|-
| 20.07.2005 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Grazer AK || 3:2
|-
| 20.07.2005 || 19:30 || Waldstadion || FC Pasching – SV Ried im Innkreis || 0:0
|-
| 20.07.2005 || 19:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – SV Mattersburg || 4:0
|-
| 20.07.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – VfB Admira/Wacker Mödling || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 3
|-
|23.07.2005 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Pasching || 2:0
|-
| 23.07.2005 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 1:2
|-
| 23.07.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Wacker Tirol || 0:0
|-
| 23.07.2005 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Grazer AK || 1:2
|-
| 24.07.2005 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Red Bull Salzburg || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 4
|-
|30.07.2005 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
| 30.07.2005 || 19:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Rapid Wien || 0:2
|-
| 30.07.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Mattersburg || 1:0
|-
| 30.07.2005 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – VfB Admira/Wacker Mödling || 1:0
|-
| 31.07.2005 || 19:30 || Waldstadion || FC Pasching – Sturm Graz || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 5
|-
|06.08.2005 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 3:1
|-
| 06.08.2005 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Grazer AK || 2:1
|-
| 06.08.2005 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – SV Mattersburg || 1:2
|-
| 06.08.2005 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – FC Pasching || 2:2
|-
| 07.08.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Red Bull Salzburg || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 6
|-
|13.08.2005 || 19:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Wacker Tirol || 2:0
|-
| 14.08.2005 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 2:1
|-
| 14.08.2005 || 19:30 || Waldstadion || FC Pasching – VfB Admira/Wacker Mödling || 5:0
|-
| 14.08.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Rapid Wien || 1:1
|-
| 14.08.2005 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 4:3
|-
! colspan=5| Speelronde 7
|-
|20.08.2005 || 19:30 || Waldstadion || FC Pasching – Red Bull Salzburg || 1:0
|-
| 20.08.2005 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 1:2
|-
| 20.08.2005 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
| 20.08.2005 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Austria Wien || 2:2
|-
| 22.08.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Grazer AK || 0:2
|-
! colspan=5| Speelronde 8
|-
|27.08.2005 || 19:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – VfB Admira/Wacker Mödling || 3:2
|-
| 27.08.2005 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 1:1
|-
| 27.08.2005 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 2:2
|-
| 28.08.2005 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Pasching || 0:2
|-
| 28.08.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Wacker Tirol || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 9
|-
|10.09.2005 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Grazer AK || 1:0
|-
| 10.09.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
| 10.09.2005 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Rapid Wien || 1:1
|-
| 10.09.2005 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – SV Mattersburg || 4:2
|-
| 11.09.2005 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Red Bull Salzburg || 2:0
|-
! colspan=5| Speelronde 10
|-
|17.09.2005 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – VfB Admira/Wacker Mödling || 0:1
|-
| 17.09.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wacker Tirol || 0:0
|-
| 17.09.2005 || 18:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 2:1
|-
| 18.09.2005 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Austria Wien || 1:0
|-
| 18.09.2005 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – FC Pasching || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 11
|-
|20.09.2005 || 20:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Rapid Wien || 2:2
|-
| 21.09.2005 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – VfB Admira/Wacker Mödling || 2:1
|-
| 21.09.2005 || 19:30 || Waldstadion || FC Pasching – SV Mattersburg || 2:0
|-
| 21.09.2005 || 19:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Grazer AK || 1:0
|-
| 21.09.2005 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 12
|-
|24.09.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Austria Wien || 1:0
|-
| 24.09.2005 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Wacker Tirol || 2:0
|-
| 24.09.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Red Bull Salzburg || 0:1
|-
| 24.09.2005 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Sturm Graz || 2:3
|-
| 25.09.2005 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – FC Pasching || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 13
|-
|01.10.2005 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Rapid Wien || 2:0
|-
| 01.10.2005 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
| 01.10.2005 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Sturm Graz || 0:2
|-
| 02.10.2005 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 3:0
|-
| 02.10.2005 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – VfB Admira/Wacker Mödling || 4:1
|-
! colspan=5| Speelronde 14
|-
|15.10.2005 || 18;30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Red Bull Salzburg || 2:3
|-
| 15.10.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Grazer AK || 3:1
|-
| 15.10.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – FC Pasching || 2:0
|-
| 15.10.2005 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Wacker Tirol || 5:2
|-
| 16.10.2005 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 15
|-
|22.10.2005 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 0:2
|-
| 22.10.2005 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Wacker Tirol || 2:3
|-
| 22.10.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
| 22.10.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – VfB Admira/Wacker Mödling || 3:1
|-
| 23.10.2005 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Sturm Graz || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 16
|-
|25.10.2005 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Grazer AK || 3:2
|-
| 26.10.2005 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 3:2
|-
| 26.10.2005 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Austria Wien || 0:0
|-
| 26.10.2005 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – FC Pasching || 1:2
|-
| 26.10.2005 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Red Bull Salzburg || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 17
|-
|29.10.2005 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Wacker Tirol || 0:0
|-
| 29.10.2005 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – FC Pasching || 1:0
|-
| 29.10.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 0:0
|-
| 29.10.2005 || 18:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – VfB Admira/Wacker Mödling || 4:0
|-
| 30.10.2005 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Sturm Graz || 2:0
|-
! colspan=5| Speelronde 18
|-
|05.11.2005 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
| 05.11.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Mattersburg || 0:2
|-
| 05.11.2005 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Red Bull Salzburg || 0:4
|-
| 05.11.2005 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Grazer AK || 0:1
|-
| 06.11.2005 || 15:30 || Waldstadion || FC Pasching – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| Speelronde 19
|-
|19.11.2005 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 3:1
|-
| 19.11.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC Pasching || 1:2
|-
| 19.11.2005 || 18:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Wacker Tirol || 3:0
|-
| 19.11.2005 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Austria Wien || 0:1
|-
| 20.11.2005 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Red Bull Salzburg || 3:1
|-
! colspan=5| Speelronde 20
|-
|26.11.2005 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
| 26.11.2005 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – SV Mattersburg || 3:1
|-
| 26.11.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – VfB Admira/Wacker Mödling || 1:1
|-
| 26.11.2005 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Rapid Wien || 0:0
|-
| 15.03.2006 || 19:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Grazer AK || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 21
|-
|03.12.2005 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Pasching || 3:1
|-
| 03.12.2005 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 0:2
|-
| 03.12.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Wacker Tirol || 2:3
|-
| 03.12.2005 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Grazer AK || 2:0
|-
| 04.12.2005 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Red Bull Salzburg || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 22
|-
|08.12.2005 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
| 08.12.2005 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Sturm Graz || 3:1
|-
| 08.12.2005 || 18:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Mattersburg || 3:0
|-
| 08.12.2005 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – VfB Admira/Wacker Mödling || 4:0
|-
| 10.12.2005 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Rapid Wien || 2:0
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| Speelronde 23
|-
|18.02.2006 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 2:0
|-
| 18.02.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Grazer AK || 0:0
|-
| 18.02.2006 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Austria Wien || 0:2
|-
| 19.02.2006 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Pasching – Red Bull Salzburg || 0:0
|-
| 15.03.2006 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – SV Ried im Innkreis || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 24
|-
|25.02.2006 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 0:0
|-
| 25.02.2006 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Pasching – VfB Admira/Wacker Mödling || 0:3
|-
| 25.02.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Grazer AK – Rapid Wien || 3:1
|-
| 25.02.2006 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
| 26.02.2006 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Wacker Tirol || 5:2
|-
! colspan=5| Speelronde 25
|-
|04.03.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Red Bull Salzburg || 4:0
|-
| 04.03.2006 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – FC Pasching || 1:0
|-
| 05.03.2006 || 15:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 0:3
|-
| 22.03.2006 || 19:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – SV Mattersburg || 0:1
|-
| 29.03.2006 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Grazer AK || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 26
|-
|11.03.2006 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – FC Pasching || 1:1
|-
| 11.03.2006 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – VfB Admira/Wacker Mödling || 0:1
|-
| 11.03.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Grazer AK – Wacker Tirol || 0:1
|-
| 11.03.2006 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 1:1
|-
| 12.03.2006 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 27
|-
|18.03.2006 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Grazer AK || 1:0
|-
| 18.03.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
| 18.03.2006 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – SV Mattersburg || 2:0
|-
| 19.03.2006 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Austria Wien || 3:0
|-
| 29.03.2006 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – VfB Admira/Wacker Mödling || 0:1
|-
! colspan=5| Speelronde 28
|-
|25.03.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Grazer AK – FC Pasching || 1:2
|-
| 25.03.2006 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wacker Tirol || 2:2
|-
| 25.03.2006 || 18:30 || UPC-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 2:0
|-
| 25.03.2006 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Rapid Wien || 2:1
|-
| 26.03.2006 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Red Bull Salzburg || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 29
|-
|01.04.2006 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – VfB Admira/Wacker Mödling || 4:4
|-
| 01.04.2006 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – SV Mattersburg || 2:0
|-
| 01.04.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 0:0
|-
| 01.04.2006 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
| 02.04.2006 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Grazer AK || 5:0
|-
! colspan=5| Speelronde 30
|-
|08.04.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Grazer AK – Austria Wien || 0:0
|-
| 08.04.2006 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Wacker Tirol || 2:1
|-
| 08.04.2006 || 18:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – FC Pasching || 1:2
|-
| 08.04.2006 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Sturm Graz || 2:0
|-
| 09.04.2006 || 15:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Red Bull Salzburg || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 31
|-
|11.04.2006 || 20:15 || Waldstadion || FC Pasching – Rapid Wien || 1:0
|-
| 12.04.2006 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 1:0
|-
| 12.04.2006 || 19:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
| 12.04.2006 || 19:30 || UPC-Arena || Grazer AK – VfB Admira/Wacker Mödling || 3:0
|-
| 12.04.2006 || 19:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Sturm Graz || 2:4
|-
! colspan=5| Speelronde 32
|-
|15.04.2006 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – Red Bull Salzburg || 0:1
|-
| 15.04.2006 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Grazer AK || 1:0
|-
| 15.04.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC Pasching || 1:1
|-
| 15.04.2006 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Wacker Tirol || 1:1
|-
|16.04.2006 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 33
|-
|22.04.2006 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Wacker Tirol || 1:1
|-
| 22.04.2006 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – Sturm Graz || 3:2
|-
| 22.04.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Grazer AK – SV Ried im Innkreis || 1:4
|-
| 22.04.2006 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – VfB Admira/Wacker Mödling || 3:2
|-
| 23.04.2006 || 15:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 3:1
|-
! colspan=5| Speelronde 34
|-
|29.04.2006 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Grazer AK || 2:0
|-
| 29.04.2006 || 18:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 2:2
|-
| 29.04.2006 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – FC Pasching || 2:1
|-
| 29.04.2006 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Red Bull Salzburg || 3:2
|-
| 30.04.2006 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 1:3
|-
! colspan=5| Speelronde 35
|-
| 06.05.2006 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Wacker Tirol || 2:1
|-
| 06.05.2006 || 18:30 || Stadion Wals Siezenheim || Red Bull Salzburg – FC Pasching || 1:2
|-
| 06.05.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Grazer AK – Sturm Graz || 2:3
|-
| 06.05.2006 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 0:0
|-
| 06.05.2006 || 18:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – VfB Admira/Wacker Mödling || 2:0
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36
|-
| 13.05.2006 || 18:30 || Waldstadion || FC Pasching – Austria Wien || 2:0
|-
| 13.05.2006 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 6:0
|-
| 13.05.2006 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 0:1
|-
| 13.05.2006 || 18:30 || Bundesstadion || VfB Admira/Wacker Mödling – Red Bull Salzburg || 0:3
|-
| 13.05.2006 || 18:30 || Tivoli || Wacker Tirol – Grazer AK || 1:3
|}

Eindstand

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.Toeschouwers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2005/06 uitkwamen in de Bundesliga.

Austria Wien

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Frenk Schinkels voor de 23ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

 Red Zac-Erste Liga 
De naar de sponsor vernoemde Red Zac-Erste Liga'' is de 2de hoogste klasse bestaande uit 10 clubs die elkaar 4 keer bekampen.

Promovendi uit Regionalliga's 
 Regionalliga Ost: SC-ESV Parndorf 1919
 Regionalliga Mitte: TSV Hartberg
 Regionalliga West: FC Lustenau 07

Regionalliga

Regionalliga Ost

Promovendi uit Landesliga's 
 Wiener Stadtliga: SK Rapid Wien Amateure
 Landesliga Niederösterreich: ASK Schwadorf
 Burgenland-Liga: ASK Baumgarten

Regionalliga Mitte

Promovendi uit Landesliga's 
 Kärnten: FCK-Welzenegg Amateure
 Oberösterreich: SV Grieskirchen
 Steiermark: SV Allerheiligen

Regionalliga West

Promovendi uit Landesliga's 
 Salzburg: SV Grödig
 Tirol: Innsbrucker AC
 Vorarlberg: FC Höchst

Zie ook
Oostenrijks voetbalelftal 2005
Oostenrijks voetbalelftal 2006
Oostenrijkse voetbalbeker 2005/06

Externe links 
 Seite der Fußball-Bundesliga
 Seite der Regionalliga West
 Seite der Regionalliga Mitte
 Seite über den österreichischen Frauenfußball

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2005/06